

Letteratura 
La primula rossa (The Scarlet Pimpernel) – ciclo di romanzi di Emma Orczy pubblicati agli inizi del Novecento.

Cinema 
The Scarlet Pimpernel  – film statunitense del 1917 diretto da Richard Stanton
La Primula Rossa (The Scarlet Pimpernel) – film statunitense del 1934 diretto da Harold Young

Televisione 
The Adventures of the Scarlet Pimpernel  – serie televisiva britannica trasmessa dal 1955 al 1956
La primula rossa (The Scarlet Pimpernel) – film televisivo britannica del 1982 diretto da Clive Donner
La primula rossa (The Scarlet Pimpernel) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1999 al 2000

Pagine correlate 
La Primula Rossa (disambigua)